Исмаил Номанович Леманов (; ) — крымскотатарский филолог, тюрколог, педагог, общественный деятель. Преподаватель Крымского педагогического института (1921—1934). Сотрудник Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге (1938—1941). Погиб во время блокады Ленинграда.

Биография 
Родился 12 марта 1871 года в Симферополе в семье мещан.

Учился в Симферопольской татарской школе, а в 1890 году окончил Симферопольскую татарскую учительскую семинарию. После этого являлся народным учителем. Преподавал русский язык в начальных школах деревни Тарантание и Бахчисарая. В 1896 году уехал на год в Константинополь, где изучал турецкий язык, после чего вернулся к учительской деятельности в Крыму. С 1899 по 1903 год находился на филологических курсах в Египте, изучал арабский язык, историю и литературу. В 1903 году вошёл в редакцию газеты «Терджиман» в Бахчисарае. В 1905 году стал заведующим и преподавателем бахчисарайской частной татарской школы. Являлся членом Крымского мусульманского благотворительного общества.

В 1907 году переехал в Санкт-Петербург. Являлся вольнослушателем на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. Параллельно с учёбой устроился корректором-наборщиком в Восточную типографию И. Бораганского и преподавал в татарской школе Мухлио. С 1912 по 1914 год являлся репетитором по восточным языкам. В 1915 году стал делопроизводителем по найму в мусульманской фракции Государственной думы IV созыва. Несколько месяцев входил в редакционный коллектив журнала «Миллят», издававшейся при поддержке российского парламента. С января по сентябрь 1917 года являлся казначеем в исполкоме Мусульманского Совета Петрограда. Входил в состав Государственного комитета по народному просвещению при Министерстве народного просвещения Временного правительства от национальных организаций.

В 7 апреля (25 марта) 1917 года участвовал в Съезде мусульман Крыма, состоявшемся в Симферополе. Был избран в числе 48 членов Временного крымско-мусульманского исполнительного комитета. В октябре 1917 года из-за болезни переезжает из Петрограда в Симферополь. В декабре 1917 года являлся делегатом Первого Курултая. Вплоть до 1921 года заведовал мусульманским подотделом народного образования Таврической губернии, заведовал отделением народного образования при особой комиссии о вакуфах в Симферополе, являлся членом Мусульманского комиссариата, заведовал отделом народного образования и членов Ревтрибунала, членом Мусульманской комиссии и заведующим политотделом мусульман в Крымнаробразе, являлся членом коллегии татарского подотдела Крымнаробраза и преподавателем татарской женской учительской семинарии.

С 1921 по 1934 год преподавал арабский и татарский язык, литературу и истории в Крымском педагогическом институте. Параллельно входил научно-методическую комиссию Крымского Наркомпроса, Академсовета, а затем — Академического центра Наркомпроса Крыма. Выступал с докладами на Всесоюзном тюркологическом съезде 1926 года в Баку и Всекрымской научно-орфографической конференции 1929 года. Являлся штатным сотрудником газеты «Енъи дюнья» в Симферополе.

В 1934 году, после обвинения в национализме и увольнения из института, переезжает в Ленинград, где преподаёт татарский язык на курсах редакторов и переводчиков при Ленинградском восточном институте. В апреле 1935 года по предложению турецкого кабинета Институте языка и мышления некоторое время трудится над словарём древнетюркского языка. 7 октября 1938 года его принимают на работу в Отдел национальных литератур Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

18 октября 1938 года Леманова арестовывают, обвиняя в участии в пантюркском движении и работе на три иностранных государства. Из-за отсутствия состава преступления 14 июня 1939 года его восстанавливают на рабочем месте. По договору трудился в ИВ АН СССР. Во время блокады Ленинграда находился в городе. 1 декабря 1941 года уволился с работы по собственному желанию.

Скончался 2 февраля 1942 года в Ленинграде. Похоронен на Пороховском кладбище.

Литература 
 Урсу Д. П. Деятели крымскотатарской культуры (1921—1944 гг.): Биобиблиографический словарь / Редкол.: Д. П. Урсу (гл. ред. и сост.) и др.; Республиканская крымскотатарская б-ка им. И. Гаспринского. — Симферополь: Доля, 1999. — 240 с.
 Урсу Д. З історії сходознавства в Криму // СС. 1996. № 2;
 Урсу Д. Шаркъшынаслыкъ ве къырым шаркъшынаслары // Йылдыз. 1998. № 2;
 Абибуллаева Д. И. Педагогическая деятельность выпускников Симферопольской татарской учительской школы в начале XX века // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 228. — С. 19-22
 Кримський А. Література кримських татар // Студії з Криму. К., 1930;
 H. Kirimli. Kirim tatarlarinda mill kimlik ve milli hareketler. Ankara, 1996;
 Сходознавство і візантологія України в іменах. К., 2011.

Примечания 

Сотрудники Российской национальной библиотеки
Жертвы блокады Ленинграда
Преподаватели Ленинградского восточного института
Тюркологи СССР
Педагоги Российской империи
Педагоги СССР
Общественные деятели Российской империи
Общественные деятели СССР
Общественные деятели Крыма
Похороненные на Пороховском кладбище
Члены Таврического общества истории, археологии и этнографии
Журналисты газеты «Янъы дюнья»